Ivan Langstroth (1887-1971), pianiste, pédagogue et compositeur américain.
 Lorenzo Langstroth (1810-1895), pasteur et apiculteur américain.